Brue oder Brué steht für:

Personen:
 Adrien-Hubert Brué (1786–1832), französischer Kartograf
 André Brue (auch Bruson; 1654–1738), Generaldirektor der französischen Senegalkompanie (Compagnie Royale du Sénégal)

Geografie:
 River Brue in Somerset

BRUE steht für:

Abkürzung:
 BRUE (Brief resolved unexplained event) als medizinischen Begriff in der Kinderheilkunde (frühere Bezeichnung ALTE (Apparent life-threatening event)).